А́нна Тихоми́рова:
 Тихомирова, Анна Валерьевна (род. 1984) — российская спортсменка (настольный теннис).
 Тихомирова, Анна Владимировна (род. 1968) — российская социальная предпринимательница.